Le championnat de Bulgarie d'échecs est un événement inauguré en 1933 pour désigner le meilleur joueur d' échecs de Bulgarie . Le championnat a eu lieu sur une base presque annuelle depuis son lancement, avec seulement quelques années manquées. Ces dernières années, certains des meilleurs joueurs bulgares n'ont pas participé au championnat, notamment les anciens champions du monde Veselin Topalov et Antoaneta Stefanova .

Championnat masculin
{| class="wikitable  centre alternance" style="text-align:center;"
! # !! Année !! Ville !! Vainqueur !! Commentaires
|-
| 1  || 1933 || Varna      ||  || Geshev bat Yury Toshev (4.5 : 3.5) lors d’un départage.
|-
| 2  || 1934 || Sofia      ||  ||
|-
| 3  || 1935 || Roussé     ||  ||
|-
| 4  || 1936 || Sofia ||  ||
|-
| 5  || 1937 || Sofia ||  ||
|-
| 6  || 1938 || Varna      ||  ||
|-
| 7  || 1940 || Sofia ||   ||
|-
| 8  || 1942 || Sofia ||  ||
|-
| 9  || 1943 || Sofia ||  ||
|-
| 10 || 1945 || Sofia ||  ||  l’emporte (« hors concours »)
|-
| 11 || 1946 || Sofia ||  ||
|-
| 12 || 1947 || Sofia ||  Yury Toshev ||
|-
| 13 || 1948 || Sofia ||  Alexander Tsvetkov ||
|-
| 14 || 1949 || Sofia ||  ||
|-
| 15 || 1950 || Sofia ||  ||
|-
| 16 || 1951 || Sofia ||    || Tsvetkov bat Bobotsov et Minev lors de départage en 
|-
| 17 || 1952 || Sofia ||  ||
|-
| 18 || 1953 || Sofia ||   ||
|-
| 19 || 1954 || Sofia ||  ||
|-
| 20 || 1955 || Sofia ||  ||
|-
| 21 || 1957 || Sofia ||  ||
|-
| 22 || 1958 || Sofia ||  ||
|-
| 23 || 1959 || Sofia ||  ||
|-
| 24 || 1960 || Sofia ||  ||
|-
| 25 || 1961 || Sofia ||  ||
|-
| 26 || 1962 || Sofia ||  ||
|-
| 27 || 1963 || Sofia ||  ||
|-
| 28 || 1964 || Sofia ||  || Padevsky bat Atanas Kolarov(2.5 : 1.5) dans un match de départage. 
|-
| 29 || 1965 || Varna      ||  ||
|-
| 30 || 1966 || Sofia ||  ||
|-
| 31 || 1968 || Sofia ||  ||
|-
| 32 || 1969 || Plovdiv    ||  ||
|-
| 33 || 1970 || Sofia ||  ||
|-
| 34 || 1971 || Sofia ||  ||
|-
| 35 || 1972 || Sofia ||  ||
|-
| 36 || 1973 || Sofia ||  ||
|-
| 37 || 1973 || Sofia ||  ||
|-
| 38 || 1974 || Asenovgrad ||  ||
|-
| 39 || 1975 || Pernik     ||  || Tournoi à élimination directe. Classement : 1. Ermenkov 2. Nikola Spiridonov 3. Nikolai Radev
|-
| 40 || 1976 || Sofia ||  ||
|-
| 41 || 1977 || Sofia ||  ||
|-
| 42 || 1978 || Vratza     ||  ||
|-
| 43 || 1979 || Sofia ||  || Ermenkov bat Krum Georgiev en départage
|-
| 44 || 1980 || Sofia ||  || Radulov bat Ventzislav Inkiov (2 : 1) en départage
|-
| 45 || 1981 || Sofia ||  ||
|-
| 46 || 1982 || Sofia ||  || Inkiov bat Valentin Lukoven départage
|-
| 47 || 1983 || Pernik     ||  ||
|-
| 48 || 1984 || Sofia ||  ||
|-
| 49 || 1985 || Sofia ||  ||
|-
| 50 || 1986 || Sofia ||  ||
|-
| 51 || 1987 || Elenite    ||  ||
|-
| 52 || 1988 || Sofia ||  ||
|-
| 53 || 1989 || Sofia ||  ||
|-
| 54 || 1990 || Sofia ||  ||
|-
| 55 || 1991 || Pazardzhik ||  ||
|-
| 56 || 1992 || Bankya     ||  ||
|-
| 57 || 1993 || Pirdop     ||  ||
|-
| 58 || 1994 || Sofia ||  ||
|-
| 59 || 1995 || Sofia ||  ||
|-
| 60 || 1996 || Sofia ||  ||
|-
| 61 || 1997 || Shumen    ||  ||
|-
| 62 || 1998 || Dupnitsa   ||  ||
|-
| 63 || 1999 || Plovdiv    ||  ||
|-
| 64 || 2000 || Asenovgrad ||  ||
|-
| 65 || 2001 || Tsarévo    ||  ||
|-
| 66 || 2002 || Sofia ||  ||
|-
| 67 || 2003 || Sofia ||  ||
|-
| 68 || 2004 || Sofia ||  ||
|-
| 69 || 2005 || Pleven     ||  ||
|-
| 70 || 2006 || Svilengrad ||  ||
|-
| 71 || 2007 || Pernik     ||  ||
|-
| 72 || 2008 || Plovdiv     ||  ||
|-
| 73 || 2009 || Blagoevgrad     ||  ||
|-
| 74 || 2010 || Kyoustendil     ||  ||
|-
| 75 || 2011 || Bankya     ||  ||
|-
| 76 || 2012 || Panagyurishte      || ||
|-
| 77 || 2013 || Bankya     || ||
|-
| 78 || 2014 || Kozloduy     ||||
|-
| 79 || 2015 || Pleven     ||||
|-
| 80 || 2016 || Pleven     ||||
|-
| 81 || 2017 || Montana     || ||
|-
| 82 || 2018 || Kozloduy     || Ivan Cheparinov||
|-
| 83 || 2019 || Kozloduy     ||  ||
|-
| 84 || 2020 || Sofia ||  ||
|-
|  || 2021 ||  ||  || 
|-
|  || 2022 ||  ||  || 
|-
|  || 2023 ||  || Kiril Georgiev || 
|}

Championnat féminin 

{| class="wikitable centre alternance" style="text-align:center;"
! # !! Année !! Ville !! Championne
|-
| 1  || 1951 || || 
|-
| 2  || 1952 || || 
|-
| 3  || 1953 || || 
|-
| 4  || 1954 || || 
|-
| 5  || 1955 || || 
|-
| 6  || 1956 || || 
|-
| 7  || 1957 || || 
|-
| 8  || 1958 || || 
|-
| 9  || 1960 || || 
|-
| 10 || 1961 || || 
|-
| 11 || 1962 || || 
|-
| 12 || 1963 || || 
|-
| 13 || 1964 || || 
|-
| 14 || 1965 || || 
|-
| 15 || 1966 || || 
|-
| 16 || 1967 || || 
|-
| 17 || 1968 || || 
|-
| 18 || 1969 || || 
|-
| 19 || 1970 || || 
|-
| 20 || 1971 || || 
|-
| 21 || 1972 || || 
|-
| 22 || 1973 || || 
|-
| 23 || 1974 || || 
|-
| 24 || 1975 || || 
|-
| 25 || 1976 || || 
|-
| 26 || 1977 || || 
|-
| 27 || 1978 || || 
|-
| 28 || 1979 || || 
|-
| 29 || 1980 || || 
|-
| 30 || 1981 || || 
|-
| 31 || 1982 || Sofia ||   
|-
| 32 || 1983 || || 
|-
| 33 || 1984 || ||   
|-
| 34 || 1985 || || 
|-
| 35 || 1986 || || 
|-
| 36 || 1987 || Sofia || 
|-
| 37 || 1988 || || 
|-
| 38 || 1989 || Sofia || 
|-
| 39 || 1990 || || 
|-
| 40 || 1991 || Bankya || 
|-
| 41 || 1992 || Pernik || 
|-
| 42 || 1993 || || 
|-
| 43 || 1994 || || 
|-
| 44 || 1995 || || 
|-
| 45 || 1996 || || 
|-
| 46 || 1997 || || 
|-
| 47 || 1998 || || 
|-
| 48 || 1999 || || 
|-
| 49 || 2000 || || 
|-
| 50 || 2001 || Plovdiv || 
|-
| 51 || 2002 || Plovdiv || 
|-
| 52 || 2003 || Sofia || 
|-
| 53 || 2004 || Sofia || 
|-
| 54 || 2005 || Veliko Tarnovo || 
|-
| 55 || 2006 || Svilengrad || 
|-
| 56 || 2007 || Pernik || 
|-
| 57 || 2008 || Plovdiv || 
|-
| 58 || 2009 || Dupnitsa || 
|-
| 59 || 2010 || Dupnitsa || 
|-
| 60 || 2011 || Bankya || 
|-
| 61 || 2012 || Panagyurishte || 
|-
| 62 || 2013 || Bankya || 
|-
| 63 || 2014 || Kozloduy || 
|-
| 64 || 2015 || Pleven || 
|-
| 65 || 2016 || Pleven || 
|-
| 66 || 2017 || Pleven || 
|-
| 67 || 2018 ||Chavdar||
|-
| 68 || 2019 ||Chavdar||
|-
| 69 || 2020 ||  Sofia || 
|-
|  || 2021 ||  || 
|-
|  || 2022 ||  || 
|-
|  || 2023 ||  || Viktoria Radeva
|}

Références 

Échecs
Bulgarie
Tournoi d'échecs en Bulgarie